Marko Marulić, hrvatski književnik, otac hrvatske književnosti
Marulić (revija), hrvatska književna revija
Marulićevi dani, hrvatska kulturna manifestacija
Festival hrvatske drame za djecu "Marulić"
plaketa "Marko Marulić", koju dodjeljiva Čakavski sabor